Roleski Grupa Azoty Tarnów – polska kobieca drużyna siatkarska z Tarnowa, od sezonu 2022/2023 występująca w Tauron Lidze.

Chronologia nazw 
 1996-2011 UKS (Uczniowski Klub Sportowy) Jedynka Tarnów
 2011-2012 PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Jedynka Tarnów
 2012-2014 PKCh (Polskie Konsorcjum Chemiczne) PWSZ Tarnów
 2014-2020 Grupa Azoty PWSZ Tarnów
 2020-2021 Grupa Azoty Roleski PWSZ Tarnów
 2021-2022 Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów
 2022- Roleski Grupa Azoty Tarnów

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Trenerzy

Kadra zespołu na sezon 2022/2023

Przypisy 

Sport w Tarnowie
Kluby siatkarskie w województwie małopolskim
Kluby siatkarskie założone w 1996